Благинин — русская фамилия; имеет женскую форму Благинина.

Известные носители 
 Благинин, Андрей Александрович (род. 1960) — российский ученый-медик.
 Благинин, Семён Маркович (1913—????) — бригадир проходчиков комбината Кузбассшахтострой, Герой Социалистического Труда.
 Благинина, Елена Александровна (1903—1989) — русская поэтесса и переводчица, мемуарист.

См. также 
 Благинино